Kaple svatého Felixe a Adaukta (česky Přibíka) se nacházejí na více místech:

 Kaple svatého Felixe a Adaukta (České Budějovice) – v Bílé věži v areálu Dominikánského kláštera, též zvaná Česká kaple, nevyužívaná
 Kaple svatého Felixe a Adaukta (Olomouc) – olomoucká hřbitovní kaple existující v letech 1360–1492, zničena požárem

…a mnoha dalších.

Související články 
 Kostel svatého Felixe a Adaukta